Vægt har flere betydninger:

Vægt (fysik) – er en fysisk størrelse, der udtrykker tyngdekraften på et legeme i et tyngdefelt. 
Vægt var i gamle dage – og stadig i dagligdags sprogbrug – et synonym for masse i fysisk betydning.
Vægt (måleinstrument) – er et instrument til at bestemme et legemes masse.
Vægt (grafteori) – er en værdi tildelt til en kant i en graf.
Vægten – er et stjernebillede.
Vægten (stjernetegn) – er et stjernetegn.

vi:Tương tác hấp dẫn#Trọng lực